Флуарак (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции в департаменте Приморская Шаранта.
 Флуарак (Жиронда) — коммуна во Франции в департаменте Жиронда.
 Флуарак (Ло) — коммуна во Франции в департаменте Ло.